Giuseppe Bianchi – architetto italiano del XVIII secolo
 Giuseppe Bianchi (1791-1866) – astronomo italiano
 Giuseppe Bianchi (1789-1868) – storico, abate e sacerdote italiano
 Giuseppe Bianchi (1888-1969) – progettista ferroviario italiano, creatore dei primi mezzi elettrici a corrente continua delle Ferrovie dello Stato
 Giuseppe Bianchi – politico italiano nato nel 1872
 Giuseppe Bianchi (1888-1921) – politico italiano
 Giuseppe Bianchi – tenore italiano del XVII secolo
 Giuseppe Bianchi – medico italiano, insignito del Premio Feltrinelli nel 1994
 Giuseppe Bianchi – regista italiano